Сен-Тибо́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Буйи. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10363.

Коммуна расположена приблизительно в 155 км к юго-востоку от Парижа, в 85 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 12 км к юго-востоку от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 466 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 353 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 255 были экономически активными, 98 — неактивными (показатель активности — 72,2 %, в 1999 году было 73,2 %). Из 255 активных работали 240 человек (138 мужчин и 102 женщины), безработных было 15 (7 мужчин и 8 женщин). Среди 98 неактивных 28 человек были учениками или студентами, 35 — пенсионерами, 35 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об